Spiesherten - een geslacht van Latijns-Amerikaanse, bosbewonende hertachtigen.
Mount Mazama - een vulkaan in Oregon met het beroemde Crater Lake